

Галицький район — район на заході Костромської області

Галицький район — колишний район, розташувся на півночі Івано-Франківської області.
 Галицький район — адміністративний район, який охоплює центральну частину Львова
Галицький район — район, розташований в центрі та півночі Івано-Франківської області.